Диарра́ () — фамилия африканского происхождения. Известные носители:

 Диарра, Алу (род. 1981) — французский футболист.
 Диарра, Амаду Баба (1933—2008) — военный, политический и государственный деятель Мали.
 Диарра, Джиги (род. 1995) — малийский футболист.
 Диарра, Лассана (род. 1985) — французский футболист.
 Диарра, Мамаду (род. 1981) — малийский футболист.
 Диарра, Модибо (род. 1952) — политический деятель Мали, астрофизик, бизнесмен.
 Диарра, Мохаммед (род. 1992) — гвинейский футболист.
 Диарра, Сидики (1952—2014) — буркинийский футболист и тренер.
 Диарра, Усман (род. 1964) — сенегальский и французский легкоатлет.
 Диарра, Элеа-Марьяма (род. 1990) — французская легкоатлетка.